Dans l’œuvre du romancier , Lórien est :
 un des quatorze Valar, aussi connu sous le nom d'Irmo ;
 une forêt occupée par les Elfes, également appelée Lothlórien, que l'on voit notamment dans Le Seigneur des anneaux.

Lorien est un coloriste de bande dessinée.